Riesz ist der Familienname der Brüder und ungarischen Mathematiker:
 Frigyes Riesz (1880–1956) und 
 Marcel Riesz (1886–1969)
sowie von:
 Helene Scheu-Riesz (1880–1970), österreichische Lyrikerin, Erzählerin, Übersetzerin und Herausgeberin
 János Riesz (* 1941), ungarisch-deutscher Sprach- und Literaturwissenschaftler
 Miklós Riesz (1919–1984), ungarischer Wirtschaftswissenschaftler

Nach Frigyes Riesz sind benannt:
 Riesz-Raum
 Lemma von Riesz
 Darstellungssatz von Fréchet-Riesz
 Darstellungssatz von Riesz-Markow
 Vollständigkeitssatz von Riesz
 Satz von Fischer-Riesz
 Satz von Radon-Riesz
 Radon-Riesz-Eigenschaft
 Riesz-Mittel, bestimmte Mittelwert-Bildung für Werte in eine Reihe in der Mathematik
 Satz von Riesz (Kompakte Operatoren)

Siehe auch: 
 Rieß, Riess, Ries, Rihs, Riis